Marcus Dwain Lewis (n. 1986), cestista statunitense
 Anthony Marcus Lewis (n. 1992), cestista statunitense